

Patronyme
 Djamel Bouras (né en 1971), judoka
  (né en 1945), écrivain australienne, décrivant sa vie d'australienne habitant en Grèce
 Marina Bouras (née le ), actrice danoise ayant joué dans Les Idiots (Idioterna) et dans la série télévisée danoise The Eagle: A Crime Odyssey
 Messaoud Bouras (né en 1964)
 Mohamed Bouras (1908 - 1941), précurseur du scoutisme en Algérie
 , psychiatre

Toponyme
 Bouras, ville en Grèce

Homonymie de patronyme